104-й выпуск Джиро д’Италия — шоссейного гранд-тура по дорогам Италии. Гонка прошла с 8 по 30 мая 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Старт соревнования состоялся в Турине, а финиш в Милане. Победу одержал колумбийский велогонщик Эган Берналь.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая команда прошлого сезона категории UCI ProTeam Alpecin-Fenix.. Также организаторы пригласили 3 команды категории ProTeams. Среди получивших уайлд-кард команд не оказалось Androni Giocattoli-Sidermec, что возмутило её генерального менеджера Джанни Савио.

В конце марта стало известно, что одна из допинг-проб Маттео Де Бониса, гонщика команды Vini Zabù, оказалась положительной на эритропоэтин. Она стала второй для команды за последние 12 месяцев (первая у Маттео Спреафико во время Джиро д’Италия 2020) и поставила под вопрос её участие в Джиро. 15 апреля Vini Zabù отказалась от участия в гонке. Её место заняла Androni Giocattoli-Sidermec.

Для команды Eolo-Kometa Cycling Team данная Джиро стала дебютным гранд-туром.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Джиро д’Италия 2021 на FirstCycling
 
 
 

Спорт в Италии в 2021 году